Барбара Паулюс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Кончіта Мартінес.

Мануела Малєєва-Франьєре виграла титул, перемігши у фіналі Мартінес з рахунком 6–4, 6–0.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Кріс Еверт (2-ге коло)
  Наташа Звєрєва (1-ше коло)
  Мануела Малєєва-Франьєре (переможниця)
  Кончіта Мартінес (фінал)
  Клаудія Коде-Кільш (1-ше коло)
  Лорі Макніл (1-ше коло)
  Сандра Чеккіні (1-ше коло)
  Катаріна Ліндквіст (2-ге коло)

Сітка

Посилання 
 Відкритий чемпіонат Європи з тенісу 1989 Draw 

1989
Відкритий чемпіонат Європи, одиночний розряд